Aleksander Grzegorzewski – poseł na sejm grodzieński 1793 roku
 Aleksander Grzegorzewski (1806-1855) – jeden z przywódców powstania krakowskiego 1846 roku, zesłaniec syberyjski